El Torneig de les Sis Nacions 2016 de rugbi, o també denominat 2016 RBS 6 Nations a causa del patrocini del Royal Bank of Scotland, és la 17a edició d'aquest torneig en el format de Sis Nacions i la 122a si tenen en compte els altres formats d'aquesta competició. El torneig començà el 6 de febrer i acabarà el 19 de març de 2016. Anglaterra es treuria el mal sabor de boca de les darreres edicions, i de la dolenta copa del món de la tardor anterior. Amb la incorporació d'Eddie Jones, el quinze de la rosa es faria amb el Grand Slam i la Triple Corona.

Països participants

Classificació

Resultats

Jornada 1 

Notes:
 Sébastien Bezy, Yacouba Camara, Jonathan Danty, Paul Jedrasiak, Jefferson Poirot i Virimi Vakatawa (França), Mattia Bellini, Ornel Gega, Andrea Lovotti, David Odiete, Dries van Schalkwyk i Matteo Zanusso (Itàlia) debuten a nivell internacional.
 France reté el Trofeu Giuseppe Garibaldi per tercer any consecutiu.

Notes:
 Zander Fagerson (Escòcia) iJack Clifford (Anglaterra) fan el seu debut internacional.
 Anglaterra torna a guanyar la Calcutta Cup.

Notes:
 Primer empat dels dos equips des del Torneig de les Cinc Nacions 1991.

Jornada 2 

Notes:
 Camille Chat (França) fa el seu debut internacional.
 Primera victòria francesa des dels matches de preparació de la Copa del món de Rugbi de 2011.

Notes:
 Jonathan Davies (Gal·les) arriba a les 50 caps.
 8a derrota escocesa consecutiva en el torneig, el pitjor rècord de la història.

Jornada 3 

Notes:
 Djibril Camara i Vincent Pelo (França) debuten com a internacionals.

Notes:
 Edoardo Gori (Itàlia) arriba a les 50 caps.
 Els 36 d'Escòcia suposen un rècord de puntuació escocès en territori italià.

Notes:
 Ultan Dillane, Stuart McCloskey i Josh van der Flier (Irlanda), Elliot Daly (Anglaterra) debuten en un partit internacional.
 Anglaterra torna a guanyar el Millennium Trophy, que havia perdut el 2015.

Jornada 4 

Notes:

 Els nou assaigs assolits per Irlanda fou el seu rècord en un pàrtit del torneig.

Notes:
 Anglaterra guanya la seva 25a Triple Corona.

Notes:
 Greig Laidlaw (Scotland) assoleix la seva 50a cap, i iguala a David Sole com a jugador amb més capitanies.

Jornada 5 

Notes: 
 Anglaterra assoleix el seu primer Grand Slam des del Torneig de les Sis Nacions 2003.

Referències 

2016
Competicions de rugbi del 2016

Referències